Ghilarovus är ett släkte av kvalster. Ghilarovus ingår i familjen Zetomotrichidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Ghilarovus